Johannes Hoffmeister ist der Name folgender Personen:

* Johannes Hoffmeister (Theologe) (1509/1510–1547), deutscher Theologe und Augustiner 
 Johannes Hoffmeister (Meteorologe) (1894–1974), deutscher Meteorologe
 Johannes Hoffmeister (Philosoph) (1907–1955), deutscher Philosoph